O Shabab Al Baydaa é um clube de futebol com sede em Al Baydaa, Iêmen.

História 
A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol..

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Iêmen